Dead Reckoning steht für:

 Koppelnavigation, laufende Ortsbestimmung eines Schiffs oder Flugzeugs
 Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Späte Sühne (1947)

Siehe auch:
 Dead Reckoners, US-amerikanische Country-Band